Zeusippe – personaggio della mitologia greca, figlia di Ippocoonte e sposa di Melampo
 Zeusippe – personaggio della mitologia greca, ninfa naiade sorella di Prassitea e sposa di Pandione II